Tijdens het Loi Krathongfestival kun je het Loi Krathonglied in Thailand overal horen op de radio en televisie:

Bronnen
  Tekst van het Loi Krathonglied.
Het Loi Krathonglied

Muziek in Thailand